

Литература 
 

 
Ист
Баранов